The Sims:

 The Sims — компьютерная игра, симулятор, разработанная гейм-дизайнером Уиллом Райтом и компанией Maxis.
 The Sims — серия игр в жанре Симулятор жизни разработанная гейм-дизайнером Уиллом Райтом и компаниями Maxis и The Sims Studio.
 The Sims 2 — видеоигра в жанре симулятора жизни, которая была разработана компанией Maxis.
 The Sims 3 — компьютерная игра, разработанная The Sims Studio в жанре симулятора жизни.
 The Sims 4 — компьютерная игра в жанре симулятора жизни, четвертая по счету из серии игр The Sims.

См. также 
 Sims